У Светској групи Фед купа учествује 8 екипа. Први мечеви се одиграни 2. и 3. фебруара а финални меч 7. и 8. новембра.

Светска група

Састави репрезентација 
 Русија
 Јелена Дементјева (4), Светлана Кузњецова (7), Ана Чакветадзе (19), Алиса Клејбанова (28)
 Шпанија
 Каркла Сурез Наваро (30), Нурија Љагостера Вивес (66), Марија Хосе Мартинез Санчез (68), Лурдес Домигез Лино (74) Селектор: Мигуел Маргет Лобато 
 Италија
 Франческа Скјавоне (38), Флавија Пенета (12), Сара Ерани (34), Роберта Винчи (81)
 САД
 Џил Крејбас (75), Џули Дити (105), Мелани Уден (151), Лизел Хубер (-)
 Француска
 Ализе Корне (14), Амели Моресмо (23), Налали Деши (58), Северин Бремон (85)
 Кина
 Ци Јан (119), Шуај Џанг (173), Тјен Тјен Сун (275). -
 Аргентина
 Жисела Дулко (44), Бетани Хозами (134), 
 Чешка
 Ивета Бенешова (35), Петра Квитова (42), Луција Шафарова (51), Квета Пешке (нема плас.) Селектор: Петр Пала

Жреб 

Победнице настављају борбу за титулу, а поражене репрезентације са победницама Светске гупе II доигравају за попуну Светске групе за 2010. годину.

Четвртфинале - детаљи

Русија — Кина

Француска — Италија

САД — Аргентина

Чешка — Шпанија

Полуфинале — детаљи

Русија - Италија

Чешка Република - САД

Финале — детаљи

Италија - САД

Види још 
 Фед куп

Спољашње везе 
 2009 Fed Cup 

Тенис 2009.
Светска група